Canada
 Brookville – comunità della Contea di Cumberland, Nuova Scozia
 Stati Uniti d'America
 Brookville – capoluogo della Contea di Franklin, Indiana
 Brookville – città della Contea di Saline, Kansas
 Brookville – villaggio della Contea di Nassau, New York
 Brookville – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Brookville – borough della Contea di Jefferson, Pennsylvania